{{Кинематографист
| имя                  = Антон Диффринг
| оригинал имени       = 
| изображение          = Diffring Frankenstein.jpg
| описание изображения = В роли барона Франкенштейна в фильме «» (1958)
| имя при рождении     = Альфред ПоллакAlfred Pollack
| профессия            = 
| годы активности      = 1940, 1950—1988
}}
Антон Диффринг (; ) — немецкий характерный актёр кино и телевидения. Амплуа — немецкие офицеры и аристократы.

 Биография 
Альфред Поллак (настоящее имя актёра) родился 20 октября 1918 (или 1916) года в немецком городе Кобленц. Его отец, Соломон Поллак, был евреем и владел магазином. Соломону удалось не попасть под репрессии нацистов и благополучно пережить войну. Мать Альфреда звали Берта, и она была христианкой. Младшая сестра —  (1920 — ?). Накануне Второй мировой войны она эмигрировала в Великобританию, где стала весьма успешным скульптором.

Альфред изучал актёрское мастерство в Берлине и Вене, но не окончил образование, так как покинул Германию незадолго до начала Второй мировой войны. По наиболее вероятной версии, Диффринг уехал из Германии в 1936 году, чтобы избежать преследования со стороны нацистских властей за свой гомосексуализм — об этом говорится в аудиокомментарии к серии «Серебряная Немезида» (1988) сериала «Доктор Кто». По менее вероятной версии, Диффринг покинул родину в 1939 году, уехав в Канаду, где в 1940 году был интернирован. Последняя версия кажется сомнительной, так как в том же 1940 году Диффринг уже сыграл свою первую роль (без указания в титрах) в кино — это был фильм , снятый британской киностудией Ealing Studios.

Кроме «Конвоя», Диффринг в том же 1940 году снялся в другой британской киноленте — «Нейтральный порт» (также без указания в титрах), и на этом в его едва начавшейся кино-карьере наступил десятилетний перерыв. Затем, с 1950 года и почти до конца жизни Диффринг снимался регулярно, за 38 лет (1950—1988) он появился в 136 фильмах и сериалах, преимущественно производства Великобритании, хотя в его копилке есть фильмы производства ФРГ, США, Франции, Чехословакии, Югославии, Австрии, Италии, Швейцарии и других стран.

Антон Диффринг скончался 20 мая (согласно надгробию — 19 мая) 1989 года в своём доме в городке Шатонёф-Грас на юго-востоке Франции. Официальных заявлений о причине смерти не было. Биограф ресурса Find a Grave Сьюзан Эдвардс заявляет, что актёр скончался от рака, а актёр  придерживается мнения, что причиной смерти его коллеги стал СПИД.

 Избранная фильмография 

 Широкий экран 
 1940 —  / Convoy — офицер U-boat (в титрах не указан)
 1950 —  / State Secret — полицейский офицер в театре
 1950 —  / Highly Dangerous — офицер на станции (в титрах не указан)
 1951 —  / Hotel Sahara — немецкий солдат (в титрах не указан)
 1951 —  / Appointment with Venus — немецкий солдат
 1952 —  / The Woman’s Angle — крестьянин
 1953 —  / Never Let Me Go — гостиничный клерк (в титрах не указан)
 1953 —  / The Red Beret — «Поляк» Полески
 1953 —  / Albert R.N. — гауптман Шульц
 1954 —  / Betrayed — капитан фон Стангер
 1954 —  / The Sea Shall Not Have Them — немецкий пилот
 1955 —  / The Colditz Story — гауптман Фишер
 1955 —  / I Am a Camera — Фриц Вендель
 1956 —  / The Black Tent — старший офицер-фашист
 1956 — Достичь небес / Reach for the Sky — штабсфельдфебель (в титрах не указан)
 1957 —  / The Traitor — Йозеф Брезина
 1959 — Человек, обманувший смерть / The Man Who Could Cheat Death — доктор Жорж Бонье
 1960 — Цирк ужасов / Circus of Horrors — доктор Росситер, он же доктор Шулер, пластический хирург
 1964 —  / Vorsicht Mister Dodd — Говард
 1964 —  / Lana — Königin der Amazonen — профессор Ван Врайс
 1965 — Операция «Арбалет» / Operation Crossbow — немецкий солдат (в титрах не указан)
 1965 — ? / Schüsse im 3/4 Takt — бюргер
 1965 —  / The Heroes of Telemark — майор Фрик
 1966 — Голубой Макс / The Blue Max — майор Холбах
 1966 — 451 градус по Фаренгейту / Fahrenheit 451 — Фабиан
 1967 —  / Counterpoint — полковник Арндт
 1968 — Куда не долетают и орлы / Where Eagles Dare — полковник Крамер
 1969 —  / Michael Kohlhaas — der Rebell — курфюрст Иоганн Фридрих Великодушный
 1971 —  / Zeppelin — полковник Хирш
 1971 — Игуана с огненным языком / L’iguana dalla lingua di fuoco — посол Собески
 1972 — День, когда клоун плакал / The Day the Clown Cried — капитан Курт Рункель
 1973 — Печать Дьявола 2 / Hexen — geschändet und zu Tode gequält — Бальтазар фон Росс, председатель суда над ведьмами
 1973 —  / La morte negli occhi del gatto — доктор Франц
 1973 — Сутьеска / Sutjeska — генералоберст Александер Лёр
 1973 — Крупный калибр / Tony Arzenta (Big Guns) — Ганс Грюнвальд (в титрах не указан)
 1974 —  / Shatter — Ганс Лебер
 1974 —  / The Beast Must Die — Павел
 1974 —  / Die Antwort kennt nur der Wind — Джон Килвуд
 1975 —  / Operation Daybreak — Рейнхард Гейдрих
 1976 —  / The Swiss Conspiracy — Франц Беннингер
 1976 —  / Potato Fritz — лейтенант Слейд
 1977 —  / Vanessa — майор Кеннет Купер
 1977 — Любовные письма португальской монахини / Liebesbriefe einer portugiesischen Nonne — старый священник
 1977 — Валентино / Valentino — барон Лонг
 1977 —  / L’Imprécateur — Ронсон
 1977 —  / Les Indiens sont encore loin — учитель немецкого языка
 1978 —  / Das Einhorn — Бломих
 1980 —  / Tusk — Джон Моррисон
 1981 — Бегство к победе / Escape to Victory — комментатор футбольного матча
 1983 — ? / Der Schnüffler — полковник Хендерсон
 1983 —  / SAS à San Salvador — Питер Рейнолдс
 1985 —  / Marie Ward — Zwischen Galgen und Glorie — кардинал Миллини
 1986 —  / Richard et Cosima / Wahnfried — Ференц Лист
 1986 —  / Der Sommer des Samurai — Винтрих
 1987 —  / Les Prédateurs de la nuit (Los depredadores de la noche) — доктор Мозер
 1988 — Анна / Anna — Der Film — Жорж Мамулье

 Телевидение 
 1956, 1958, 1959 —  / Armchair Theatre — разные роли (в 3 эпизодах)
 1958 —  / Tales of Frankenstein — барон Франкенштейн
 1959 —  / The Invisible Man — комиссар Гунци (в 1 эпизоде)
 1961 —  / Alcoa Presents: One Step Beyond — Вильгельм Гесслер (в 1 эпизоде)
 1963 —  / Edgar Wallace Mysteries — доктор Эрик Лейхнер (в эпизоде «»)
 1966 —  / Dixon of Dock Green — Чарльз Мейсон (в 1 эпизоде)
 1973 — Место преступления / Tatort — Менсур (в 1 эпизоде)
 1978 —  / Plutonium — директор Арнольд
 1979 —  / Flambards — мистер Дермот (в 5 эпизодах)
 1980 —  / Der Alte — Лео Стеглиц (в 1 эпизоде)
 1981, 1984, 1987 — Деррик / Derrick — разные роли (в 3 эпизодах)
 1983 —  / The Winds of War — Иоахим фон Риббентроп (в 4 эпизодах)
 1984 —  / The Masks of Death — граф Удо фон Фелсек
 1988 — Доктор Кто / Doctor Who'' — фашист Де Флорес (в серии «Серебряная Немезида» — 3 эпизода)

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Германии